Twist and Shout kan avse:

Twist and Shout – sång skriven av Bert Russell och Phil Medley, bland annat inspelad av The Isley Brothers och The Beatles
Twist & Shout (musikalbum av The Isley Brothers) – musikalbum av The Isley Brothers från 1962
Twist and Shout (EP) – EP-skiva av The Beatles från 1963
Twist and Shout (musikalbum av The Beatles) – kanadensiskt musikalbum av The Beatles från 1964, flesta låtar från albumet Please Please Me
Twist & Shout (TV-serie) – svenskt TV-program från 1990